Гней Сервилий Цепион може да се отнася за:

 Гней Сервилий Цепион (консул 253 пр.н.е.)
 Гней Сервилий Цепион (консул 203 пр.н.е.)
 Гней Сервилий Цепион (консул 169 пр.н.е.)
 Гней Сервилий Цепион (консул 141 пр.н.е.)